

Biografie 
 Bolesław I Chrobry – pierwszy koronowany król Polski, książę Czech
 Michał Chrobry – książę moskiewski, wielki książę włodzimierski
 Mścisław Chrobry – książę tmutarakański i czernihowski
 Mścisław II Chrobry – książę perejasławski, włodzimierski oraz wielki książę kijowski
 Olga Chrobra – polska pisarka, rzeźbiarka
 Włodzimierz Chrobry – książę borowsko-sierpuchowski, moskiewski, wołucki, rżewski, horodecki i uglicki

Jednostki Wojska Polskiego im. Bolesława Chrobrego 
 1 Pułk Pancerny im. Króla Bolesława Chrobrego AK
 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego 1919-1939
 2 Pułk Grenadierów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego – pułk piechoty PSZ na Zachodzie
 5 Kresowa Brygada Zmechanizowana im. Króla Bolesława Chrobrego 1998-2002
 5 Kresowa Dywizja Zmechanizowana im. Króla Bolesława Chrobrego 1990-1998
 58 Pułk Piechoty Wielkopolskiej 1919-1939; Bolesław Chrobry był patronem nieoficjalnym
 Batalion Chrobry I – batalion Armii Krajowej utworzony w pierwszych latach okupacji niemieckiej
 Batalion Chrobry II – batalion Armii Krajowej utworzony w pierwszym dniu powstania warszawskiego
 Zgrupowanie Chrobry I Armii Krajowej
 Zgrupowanie Chrobry II Armii Krajowej

Kluby sportowe im. Bolesława Chrobrego 
 Chrobry Szczecin – dawna nazwa Arkonii Szczecin
 Chrobry Głogów (piłka nożna) – polski klub piłkarski
 SPR Chrobry Głogów – polski klub piłki ręcznej
 Basket Chrobry Głogów – polski klub koszykarski
 SPS Chrobry Głogów – polski klub siatkarski

Licea im. Bolesława Chrobrego 
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
 IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu
 XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

Literatura 
 Bolesław Chrobry – powieść Antoniego Gołubiewa
 Chrobry – powieść historyczna Walerego Przyborowskiego wydana w roku 1889

Inne obiekty im. Bolesława Chrobrego 
 Chrobry Szlak – pismo Narodowych Sił Zbrojnych w Okręgu V Kieleckim
 Dąb Chrobry – najstarszy dąb szypułkowy w Polsce
 Gród Chrobry w Szprotawie – ziemny obiekt kulturowy na obszarze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Park Słowiański
 Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Chrobry – kopalnia węgla 
kamiennego w Wałbrzychu
 MS "Chrobry" – statek pasażerski
 Osiedle Chrobry – osiedle w Głogowie